Gulati ist der Familienname von:
 Himanshu Gulati (* 1988), norwegischer Politiker
 Sindhu Gulati (* um 1970), indische Badmintonspielerin
 Sundeep Gulati, indischer Poolbillardspieler
 Sunil Gulati (* 1959), US-amerikanischer Wirtschaftswissenschaftler und Fußballfunktionär